Наталья Вячеславовна Каресли (род. 4 февраля 1956) — советская и сирийская актриса и кино.

Биография 
Н. В. Каресли родилась 4 февраля 1956 года в городе Пензе.

В 1978 году окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК) (актёрскую мастерскую народного артиста СССР А. В. Баталова).

В том же году была принята в штат киностудии «Ленфильм».

В 1980 году вышла замуж за сирийского режиссёра, доктора филологических наук Мухамеда Каресли.

С 1985 года проживает в Сирии (город Дамаск).

С 1985 по 2001 год была диктором русского отдела Сирийского радио в Дамаске.

В конце 1980-х годов руководила детской театральной студией при Советском культурном Центре.

С 1999 года работает менеджером по общественным отношениям в сирийской инжиниринговой компании «Хеско».

Фильмография 
  — Родные — Люба ( в титрах указана как — Н. Древина)
  — Уходя — уходи — покупательница сапог ( в титрах указана как — Н. Древина)
 — — Мы говорим по-русски (ГДР) — Халима (Наталья Древина)
  — Узнай меня — Нина ( в титрах указана как — Наталья Древина)
  — Деревенская история — доярка
  — Эзоп (ТВ) — Мелита
  — Шапка Мономаха (ТВ) — Надежда, мама Тани
  — Средь бела дня… — Надя
  — Меньший среди братьев — эпизод
  — Три процента риска — эпизод
  — Челюскинцы — Тонечка, радистка на Большой земле
  — Добро пожаловать в Сирию (Сирия) — Наташа
  — Заговор продолжается (Сирия) — Джихан Садат

Озвучивание 
  — Подарю тебе город
  — У Чёртова логова
  — Суровое море (дублирует — Мерле Тальвик)
 — — В. И. Ленин. Страницы жизни. И наступил 1917. Фильм 1. На руинах империи (документальный) — Виноградская
  — Выстрел в лесу — Иева (дублирует — Инару Слуцка)
  — Тяжёлая ноша — Дурсун (дублирует — Аю Оразову)

Признание и награды 
  — Шапка Мономаха — Главный приз по разделу детских фильмов телефильму на X ВФТФ (1983);Приз мэра города на МКФ в Братиславе, ЧССР (1983).

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники ВГИКа
Социалистический реализм
Актёры телевидения СССР
Актрисы озвучивания СССР